

Divers 
 Novella, commune de Corse
 Novella, commune italienne du Trentin-Haut-Adige
 novella, roman court
 Novella, huitième album du groupe de rock progressif britannique Renaissance

Prénom 
 Novella Calligaris, nageuse italienne
 Novella Nelson, actrice américaine
 Novella d'Andréa, juriste italienne du quatorzième siècle

Patronyme 
 Steven Novella (1964- ), neurologue américain

Homonymie de prénom
Prénom italien
Prénom féminin